De Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei is een culturele organisatie die in het Pajottenland en de Zennevallei het lokale culturele erfgoedveld ondersteunt.

De organisatie maakt deel uit van de Cultuurregio Pajottenland Zennevallei en is actief sinds 2011.

De volgende gemeenten worden door de erfgoedcel ondersteund:

Met 15 aangesloten besturen, is de erfgoedcel een van de grootste uit Vlaanderen.

De Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei wordt gefinancierd door de deelnemende gemeenten, en ontvangt ook subsidies van de Vlaamse overheid. Het is gevestigd in het Castelhof te Sint-Martens-Bodegem, een deelgemeente van Dilbeek.

Externe link 
ErfgoedcelPZ

Cultureel erfgoed in Vlaanderen